Detta är en lista över sjöar i Kinda kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Kinda kommun.

Lista

Kinda kommun
 Lista